Iceman (Marvel), een stripfiguur uit de strip Marvel Comics
George Gervin (1952), een basketballer wiens bijnaam The Iceman luidt
Wim Hof (1959), een stuntman die meerdere koude-records heeft gebroken
Gerwyn Price (1985), een Welsh darter wiens bijnaam The Iceman luidt
Kimi Räikkönen (1979), een autocoureur wiens bijnaam The Iceman luidt
Alan Warriner-Little (1962), een Engels darter wiens bijnaam The Iceman luidt
Iceman (televisieprogramma), Televisieprogramma van Tien
Iceman (film), een film uit 1984
Iceman (band), een Japanse popgroep
The Iceman (film), een film uit 2012